Уразовка () — татарское село в Карсунском районе Ульяновской области.

Входит в состав Сосновского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу р. Букава.

История 
В 1685 году деревня Уразовка служилых татар, упоминается в Писцовой книге стольника Вильяминова.

При создании Симбирского наместничества в 1780 году деревня Уразовка, при Белом ключе и речке Карсунке, крещёных татар, служилых татар, вошла в состав Карсунского уезда. 

В 1859 году деревня Уразовка была во 2-м стане Карсунского уезда Симбирской губернии, имелась  магометанская мечеть. 

В 1884 году в деревне построили новую мечеть, которая существует до сих пор.

Население 

Жители села преимущественно татары (99 %).

Инфраструктура 
Средняя школа, дом культуры (1974), мечеть.

Достопримечательности 

 «Дом жилой татарских купцов» (1902) включен в список выявленных объектов культурного      наследия Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р.

Примечания 

Населённые пункты Карсунского района